Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
 Sindangsari (Petir), een plaats in het bestuurlijke gebied Serang in de provincie Bantam
 Sindangsari (Banjarsari), een plaats in het bestuurlijke gebied Ciamis in de provincie West-Java
 Sindangsari (Cilaku), een plaats in het bestuurlijke gebied Cianjur in de provincie West-Java
 Sindangsari (Cisompet), een plaats in het bestuurlijke gebied Garut in de provincie West-Java
 Sindangsari (Kasomalang), een plaats in het bestuurlijke gebied Subang in de provincie West-Java
 Sindangsari (Kawali), een plaats in het bestuurlijke gebied Ciamis in de provincie West-Java
 Sindangsari (Kutawaluya), een plaats in het bestuurlijke gebied Karawang in de provincie West-Java
 Sindangsari (Lembursitu), een plaats in het bestuurlijke gebied Kota Sukabumi in de provincie West-Java
 Sindangsari (Leuwigoong), een plaats in het bestuurlijke gebied Garut in de provincie West-Java
 Sindangsari (Paseh), een plaats in het bestuurlijke gebied Bandung in de provincie West-Java
 Sindangsari (Sukanagara), een plaats in het bestuurlijke gebied Cianjur in de provincie West-Java